ŠKF ZŤS VTJ Martin byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v okresním městě Martin v Žilinském kraji.

Klub zaniká v roce 2006 po přesunutí martinského celku do Rimavské Soboty, kde poté působil jako béčko místního klubu. V roce 2008 pak zaniká i přesunutý rezervní tým, čímž byla ukončena několikaletá historie bývalého úspěšného klubu z Martina.

Své domácí zápasy odehrával klub na stadionu Martin s kapacitou 12 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – založení
 TJ Spartak Martin (Telovýchovná jednota Spartak Martin)
 TJ Strojárne Martin (Telovýchovná jednota Strojárne Martin)
 TJ ZŤS Martin (Telovýchovná jednota Závody ťažkého strojárstva Martin)
 ŠKF ZŤS VTJ Martin (Športový klub futbalu Závody ťažkého strojárstva Vojenská telovýchovná jednota Martin)
 2006 – fúze s FC Rimavská Sobota ⇒ FC Rimavská Sobota „B“
 2006 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2006
ŠKF ZŤS VTJ